Geroda peut désigner :
 Geroda (Bavière), une commune d'Allemagne ;
 Geroda (Thuringe), une autre commune d'Allemagne.